Eccidio del Castello Estense – operato nel 1920 dai socialisti contro una manifestazione funebre organizzata dai Fasci Italiani di Combattimento in ricordo di Giulio Giordani, ucciso dalle Guardie rosse in occasione della Strage di Palazzo d'Accursio.
 Eccidio del Castello Estense – operato nel 1943 dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana nei confronti di undici cittadini ferraresi per vendicare l'omicidio del federale del Partito Fascista Repubblicano di Ferrara Igino Ghisellini. Viene ricordato anche come Una notte del '43 o come La lunga notte del '43.